Нижче наведено список 40 муніципалітетів департаменту Сена-Сен-Дені.

Сена-Сен-Дені

Сена-Сен-Дені